Alles oder nichts ist der Titel von
 Alles oder nichts (Quizsendung), deutsche Fernsehshow
 Alles oder nichts (Seifenoper), eine deutsche Seifenoper
 All in – Alles oder nichts, US-amerikanische Filmkomödie
 Alles oder nichts (Film), tschechoslowakischer Jugendfilm

Siehe auch:
 Alles oder nix
 Alles-oder-nichts-Gesetz
 Alles-oder-nichts-Prinzip
 007: Alles oder Nichts